Tomáš Němec může být:
 Tomáš Němec (podnikatel) (* 1958) – český podnikatel
 Tomki Němec (* 1963) – český fotograf
 Tomáš Němec (spisovatel) (* 1976) – český spisovatel science fiction a fantasy